il Proconsul, genere di primati quadrupedi estinti
il Proconsole, dal latino Proconsul, magistrato romano